Предешти има више значења:

 Предешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Предешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Предешти (Долж), општина у округу Долж у Румунији